3-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР — воинское соединение НКВД СССР в Великой Отечественной войне.

История дивизии 
Дивизия сформирована по приказу НКВД СССР № 00357 29 марта 1944 года в городе Алма-Ата, в том числе из войск расформированной Тбилисской стрелковой дивизии внутренних войск НКВД. В действующей армии с 09.08.1945 года по 03.09.1945 года. Участвовала в советско-японской войне.

До 16 августа 1945 года занималась охраной войскового тыла 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов на территории СССР.

16 августа 1945 года 289-й стрелковый полк форсировал реку Амур и приступил к охране войскового тыла 15-й армии.

17 августа 1945 года 44-й стрелковый полк также форсировал реку Амур и приступил к охране войскового тыла 2-й армии.

27 августа 1945 года управление дивизии и 26-й стрелковый полк передислоцировались в Маньчжурию. На территории Маньчжурии в период войны и после неё дивизия вела борьбу с вооружёнными формированиями семёновцев, гоминьдана, с остатками японской армии, с китайскими уголовными бандами. Расформирована в городе Муданьцзян (Китай) в октябре 1946 года.

Состав 
 26-й стрелковый полк внутренних войск НКВД
 44-й стрелковый полк внутренних войск НКВД
 289-й стрелковый полк внутренних войск НКВД
 20-й отдельный стрелковый батальон внутренних войск НКВД
 отдельная сапёрная рота
 3280-я почтовая полевая станция

Командиры 
 Казак, Павел Корнилович, полковник — (29.03.1944 — 1946)

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 1 управлений, соединений, частей, подразделений и учреждений войск НКВД, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов 
 Внутренние войска НКВД 
 МВД России
 ВОЙСКА НКВД-НКГБ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Литература 
 Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны: Сборник документов./ Чугунов А. И., Каряева Т.Ф и др. — М.: Наука, 1968. — 707с.
 Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Т2. Кн 1./сост. Ямпольский В. П. и др. — М.: Русь, 2000. — 717с.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Дивизии НКВД СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году